Esistono diversi luoghi con questo nome

In Francia:
Pers – Cantal
Pers – Deux-Sèvres
In Svizzera:
Ghiacciaio del Pers

In Italia:
Pers – Majano